Aceasta este lista celor 332 de '''comune din departamentul Ariège din Franța.

Ariège